Московиц — форма фамилии еврейского происхождения Москович:

 Московиц, Дастин (род. 1984) — американский предприниматель, является одним из сооснователей крупнейшей в мире социальной сети Facebook.
 Московиц, Роберт (1935—2001) — американский художник, получил признание в 1960-х благодаря живописи и графике.
 Московиц, Сэм (1920—1997) — американский критик, писатель, историк.

См. также 
 Москович
 Московиси